Regno Unito
 Staveley – cittadina del Derbyshire
 Staveley – parrocchia civile del North Yorkshire
 Staveley – villaggio e parrocchia civile della Cumbria
 Staveley-in-Cartmel – villaggio e parrocchia civile della Cumbria